Hermann Eichler  ist der Name folgender Personen:

* Hermann Eichler (Maler) (1839–1901), österreichischer Porträt-, Genre- und Historienmaler
 Hermann Eichler (Jurist) (1885–1968), deutscher Richter